

Planaltina est une municipalité de l'État de Goiás ;
Planaltina est une région administrative du District fédéral.

Autre 
 Planaltina est un genre de poissons Téléostéens de la famille des Characidae et de l'ordre des Characiformes.
Homonymie de toponyme